Region Coquimbo je jedním z chilských regionů. Sousedí na severu s regionem Atacama, na jihu s regionem Vaparaíso. Na východě je ohraničen státní hranicí s Argentinou, na západě Pacifikem. Zabírá 5,63 % rozlohy celého Chile a žije zde 4,20 % chilské populace.

Administrativní dělení regionu 
Region se dále dělí na 3 provincie a 15 komun.

Vlajka 
Současnou vlajku přijal chilský region 27. prosince 2013. Nová vlajka je dle vexilologů příkladem zcela nevexilologické vlajky, porušující zásady vytváření vlajek.

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 

 
Regiony v Chile